Татаринов Олег Владимирович (24 июня 1967 года) — российский политик. Председатель Тульской областной Думы четвёртого созыва.

Биография 
Окончил Тульский государственный педагогический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Кандидат исторических наук. Служил в рядах Советской армии.

Работал преподавателем в педагогическом институте. С 1992 года предприниматель. возглавлял фирму «Тулбытсервис». Основал научно-производственный центр «Арктоус», издательство «Родничок».

С 1990 по 1993 год депутат Тульского городского Совета.

С декабря 2000 по октябрь 2004 года, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тульской области.

С 3 октября 2004 года депутат Тульской областной Думы, с 11 октября председатель.

Секретарь Политического совета Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2014 года — Президент «Центра актуальной политики». Член Тульского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Примечания 

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Председатели Тульской областной думы
Члены «Единой России»
Депутаты Тульского городского совета